Chaffee ist der Familienname folgender Personen:

 Adna Chaffee (1842–1914), US-amerikanischer General
 Adna R. Chaffee, Jr. (1884–1941), US-amerikanischer Armeeoffizier
 Calvin C. Chaffee (1811–1896), US-amerikanischer Politiker
 Emory Leon Chaffee (1885–1975), US-amerikanischer Physiker
 Jerome Bunty Chaffee (1825–1886), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Chaffee (* 1944), US-amerikanischer Biathlet
 Nancy Chaffee (1929–2002), US-amerikanische Tennisspielerin
 Rick Chaffee (* 1945), US-amerikanischer Skirennläufer
 Roger B. Chaffee (1935–1967), US-amerikanischer Astronaut
 Suzy Chaffee (* 1946), US-amerikanische Skirennläuferin und Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chaffee (Kalifornien)
 Chaffee (Missouri)
 Chaffee (New York)
 Chaffee (North Dakota), im Cass County
 Chaffee (Pennsylvania)
 Chaffee (Washington)
 Chaffee (West Virginia)
 Chaffee Village (Texas)

Sonstiges:
 Chaffee County, Verwaltungseinheit in Colorado
 M24 Chaffee, ein leichter US-amerikanischer Panzer

im NRHP gelistete Objekte:
 Chaffee County Courthouse and Jail Buildings, in Buena Vista, Connecticut, ID-Nr. 79000575
 Chaffee County Poor Farm, in Salida, Connecticut, ID-Nr. 85001062
 Chaffee-Hunter House, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 98001274
 Chaffee-Moloney Houses, in Rutland, Vermont, ID-Nr. 01001240

Siehe auch:
 Chafee